W budownictwie określenie kondygnacji podziemnej
 Przenośne określenie konspiracji
 Pojęcie słowa „podziemie” w aspekcie kulturowym